Die Dameneinzelwettbewerbe im Badminton der Sommer-Universiade 2007 fanden in der Thammasat-Universität in Bangkok vom 12. bis zum 15. August 2007 statt.

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Finalrunde

Weblinks 
 http://badminton.de/Studierende-University.319.0.html

2007 Dameneinzel
Badmintonwettbewerb in Bangkok
Universiade 2007/Badminton (Dameneinzel)
Badminton, Dameneinzel